Existen 14 condados de Grant en los Estados Unidos:

 Condado de Grant (Arkansas)
 Condado de Grant (Dakota del Norte) 
 Condado de Grant (Dakota del Sur) 
 Condado de Grant (Indiana) 
 Condado de Grant (Kansas) 
 Condado de Grant (Kentucky) 
 Condado de Grant (Minnesota) 
 Condado de Grant (Nebraska) 
 Condado de Grant (Nuevo México) 
 Condado de Grant (Oklahoma) 
 Condado de Grant (Oregón) 
 Condado de Grant (Virginia Occidental) 
 Condado de Grant (Washington) 
 Condado de Grant (Wisconsin)